Ramón Gastón Barúa Lecaros (* Callao, 28 de junio de 1936 - ), es un ingeniero y político peruano.

Biografía 
Nacido en el Distrito de Bellavista, Callao, el 28 de junio de 1936. Hizo sus estudios escolares en el Colegio Salesianos y en el Colegio Emilia R. de Lucía; sus estudios superiores los realizó en la Universidad Nacional de Ingeniería

Como miembro del Partido Popular Cristiano, fue elegido Regidor del Concejo de San Isidro en los periodos 1987-1989 y 1993-1995. Fue elegido alcalde del distrito limeño de San Isidro para el período 1996-1998 por el Movimiento Somos Lima. En 1998 postuló a la reelección, por el Partido Democrático Somos Perú  consiguiendo un nuevo mandato municipal para el periodo 1999-2002.

Volvió a participar en las elecciones municipales para el período 2015-2018, por el Partido Perú Patria Segura.

Experiencia laboral 
Presidente y Gerente de Empresas dedicadas a la Habilitación Urbana, edificios comerciales, turístico e industriales. Consultor en temas de Desarrollo Regional hidroenergética, agroindustrial y minero. Especialista en Concesiones- desarrollo de Infraestructura Urbana.

Es Presidente del Instituto Nacional de la Construcción.

Cargos políticos

Cargos de elección popular

Referencias

Enlaces externos 
 JNE Hoja de vida

Chalacos
Ingenieros de Perú
Políticos de Perú
Alcaldes de San Isidro
Miembros del Partido Popular Cristiano
Miembros del Partido Somos Perú
Miembros del Partido Aprista Peruano
Miembros del Partido Perú Patria Segura